Hoppensack ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Christoph Hoppensack (1939), deutscher Jurist und Politiker (SPD), MdBB 
 Jutta Kellmann-Hoppensack (1945–1995), deutsche Politikerin (SPD), MdBB